Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vaubécourt » :
 Le régiment de Vaubécourt (1589-1598)
 Le Régiment de Vaubécourt (1606-1695)
 Le régiment de Vaubécourt (1755-1762) 

Homonymie d'unités militaires